Francisco Gonzales puede hacer referencia a:
Francisco Gonzales León, futbolista peruano.
Francisco Gonzales, político peruano del siglo XIX.
Francisco Gonzales (1922-2006), escritor peruano